Прем'єр-ліга 2019—2020 () — 28-й розіграш англійської Прем'єр-ліги, заснованої 1992 року. Титул захищає «Манчестер Сіті». Цей розіграш є першим чемпіонатом Англії з використанням системи VAR.

Сезон розпочався 9 серпня 2019, закінчився 26 липня 2020 року. Чемпіоном за 7 турів до закінчення змагання став «Ліверпуль». Це 19-й титул ліверпульців після 30-річної перерви.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з пандемією COVID-19. у чемпіонаті відбулась перерва з 10 березня по 17 червня 2020 року.

Зміни порівняно з попереднім сезоном

Стадіони

Персоналії

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Асистенти

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи(H) – Вдома(A) – Гості

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Прем'єр-ліги 
 Офіційний сайт Футбольної Асоціації 
 soccerway.com 

2020
Англія
Англія